Eurytemora är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Giesbrecht 1881. Eurytemora ingår i familjen Temoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Eurytemora